Ярим () — город в Йемене.

География 
Расположен в западной части страны, на высокогорном плато, на высоте 2567 м над уровнем моря. Город находится на территории мухафазы Ибб. Примерно в 15 км к югу от Ярима находятся развалины города Зафар — столицы древнего царства Химьяр.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 68 879 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Йемена
Мухафаза Ибб